Багриновский — фамилия; имеет женскую форму Багриновская.
 Багриновский, Кирилл Андреевич (1931—2015) — советский и российский экономист, кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор.
 Багриновский, Михаил Михайлович (1885—1966) — советский композитор и дирижёр. См. также 
 Багриновское сельское поселение — муниципальное образование в составе Болховского района Орловской области России.